Владисла́в Па́влов:
 Павлов, Владислав Валерьевич (род. 1981) — российский актёр театра и кино.
 Павлов, Владислав Сергеевич (род. 1995) — российский спортсмен, подводный ориентировщик.